Bittschrift steht für 
 eine Petition
 eine Supplik